Dolichocassida — подрод жуков из семейства листоедов.

Перечень видов 
 Cassida pusilla Waltl, 1839
 Cassida pyrenaea Weise, 1893
 Cassida veselyi Günther, 1958

Этимология
Dolichocassida сочетание двух слов греческого Dolicho - длинный и латинского cassida - каска. Что эквивалентно длинокаска.

Примечания 

Щитоноски